Okręty US Navy o nazwie USS "Randolph", pochodzącej od Peytona Randolpha – członka i pierwszego przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego:
 Pierwszy "Randolph" był fregatą żaglową zwodowaną w 1776, która eksplodowała w 1778 podczas starcia z HMS "Yarmouth".
 Drugi "Randolph" (CV-15) był lotniskowcem, który był w służbie w latach 1944-1969.
Randolph